Dalum (Duitsland), een plaats en voormalige gemeente in Duitsland
 Dalum (Odense), een dorp in Denemarken
 Dalum (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in Denemarken
 Dalum (Zweden), een plaats in Zweden